Cerk je lahko:

 Cerk, okončina pri členonožcih
 Cerk, gora na Kočevskem (1188 m) 
 Cerk (priimek) 
 Josip Cerk, slovenski geograf